

Persone 
 Anna Haag (1986) – sciatrice svedese
 Jean Haag (fl. 1921-1929) – calciatore svizzero
 Herbert Haag (1915-2001) – teologo svizzero
 Martin Haag (1965) – rugbista e allenatore di rugby britannico
 Rudolf Haag (1922-2016) – fisico tedesco

Geografia

Austria

Comuni 
 Haag – città nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Haag am Hausruck – comune nel distretto di Grieskirchen (Alta Austria)

Frazioni 
 Haag – frazione di Bad Gleichenberg, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Haag – frazione di Leonding, città nel distretto di Linz-Land (Alta Austria)
 Haag – frazione di Neulengbach, città nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Haag Dorf – ex comune ora frazione di Winklarn, comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)

Germania

Comuni 
 Haag – comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Haag an der Amper – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Haag in Oberbayern – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Ex comuni e frazioni 
 Haag – frazione di Feldkirchen-Westerham, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Haag – ex comune ora frazione di Geiselwind, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Haag – frazione di Gutenstetten, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Haag – frazione di Heideck, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Haag – ex comune ora frazione di Morbach, comune nel circondario di Bernkastel-Wittlich (Renania-Palatinato)
 Haag – ex comune ora frazione di Neuendettelsau, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Haag – frazione di Ornbau, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Haag – frazione di Winklarn, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Haag bei Schwarzhofen – frazione di Schwarzhofen, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Haag bei Treuchtlingen – ex comune ora frazione di Treuchtlingen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Pagine correlate 
Den Haag – pagina di disambiguazione